Alta GP — переработанное шасси довоенной конструкции бывшего британского производителя спортивных и гоночных автомобилей Alta Car and Engineering Company, широко известного просто как Аlta. Болиды Alta были оснащены двигателями объёмом 1,5 л с наддувом, мощностью примерно 230 л.с., и 4-скоростной коробкой передач от довоенных моделей. Участвовали в пяти гонках Формулы-1 в период между 1950 и 1952 годами.

Результаты выступлений в гонках 

Формула-1 в сезоне 1950
Формула-1 в сезоне 1951
Формула-1 в сезоне 1952
Шасси Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1950 года
Автомобили Формулы-1 1951 года
Автомобили Формулы-1 1952 года